Aleksandar Mitrović (nogometaš), srbijanski nogometaš
 Aleksandar Mitrović (političar), jugoslavenski političar